Andrew Skeen – rugbista a 15 scozzese
 Jamie Skeen – cestista statunitense
 Joe Skeen – politico statunitense